Kondoa är ett släkte av svampar. Kondoa (svamp) ingår i familjen Kondoaceae, ordningen Agaricostilbales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar